Grigorij Isaakovič Bogrov – scrittore russo
 Dmitrij Grigor'evič Bogrov – rivoluzionario russo